Растегаев — фамилия; имеет женскую форму Растегаева.
 Растегаев, Николай Антонович (1943—?) — советский футболист и тренер.
 Растегаев, Сергей Александрович (род. 1972) — советский и российский футболист, защитник и полузащитник.

 Растегаева, Фёкла Андреевна (1906—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.